Das Nutri-Metics Bendon Classic 1991 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 26. Januar bis 3. Februar 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Auckland